Heracleum transsilvanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Heracleum transsilvanicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
transsilvanicum